W Polsce
 Kopana – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Kopana – część wsi Terenia w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów
 Kopana – gromada w powiecie grójeckim